Die Saison 2016/17 der Regionalliga Bayern war die fünfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 14. Juli 2016 mit dem Spiel zwischen dem SV Schalding-Heining und dem 1. FC Schweinfurt 05 eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2016/17 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2015/16:
 Wacker Burghausen, 1. FC Nürnberg II, SpVgg Unterhaching, FV Illertissen, FC Bayern München II, SpVgg Bayreuth, TSV Buchbach, SpVgg Greuther Fürth II, TSV 1860 München II, FC Ingolstadt 04 II, FC Memmingen, SV Schalding-Heining, 1. FC Schweinfurt 05
 der Meister der Fußball-Bayernliga 2015/16 Staffel Nord:
 SV Seligenporten
 der Meister der Fußball-Bayernliga 2015/16 Staffel Süd:
 VfR Garching
 Die siegreichen Mannschaften der Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
 FC Augsburg II, SpVgg Bayern Hof, TSV 1860 Rosenheim

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Meister SpVgg Unterhaching war für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga qualifiziert und konnte dort den Aufstieg in die 3. Liga erreichen.

Abstieg aus der Regionalliga Bayern

Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 17 und 18 der Regionalliga Bayern steigen am Ende der Saison ab. Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 spielen mit den beiden Vizemeistern der Staffeln der Bayernliga die verbleibenden Plätze in der Regionalliga Bayern aus. Durch den Abstieg der ersten Mannschaft des TSV 1860 München aus der 2. Bundesliga und der Nichtzulassung für die Saison 2017/18 zur dritten Liga steigt die zweite Mannschaft der Münchner Löwen automatisch in die Bayernliga ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2016
2016